Catootje of Katootje, een lied van Wim Sonneveld
 Catootje Tromp, een personage uit Jan, Jans en de kinderen